Miejscowości w USA:
 Mason City – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Mason
 Mason City – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Cerro Gordo
 Mason City – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Custer
Gminy w USA:
 Mason City (ang. Mason City Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Mason